

Населені пункти та їхні частини
 Рибакі — село в гміні Вількув Опольського повіту Люблінського воєводства
 Рибакі — село в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Рибакі — село в гміні Машево Кросненського повіту Любуського воєводства
 Рибакі — село в гміні Слубіце Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Рибакі — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Рибакі — село в гміні Мястково Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Рибакі — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Рибакі — село в гміні Монькі Монецького повіту Підляського воєводства
 Рибакі — село в гміні Добжинево-Дуже Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Рибакі — село в гміні Сомоніно Картузького повіту Поморського воєводства
 Рибакі — село в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Рибакі — село в гміні Субкови Тчевського повіту Поморського воєводства
 Рибакі — село в гміні Ставіґуда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рибакі — село в гміні Реч Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Рибакі — частина міста Торунь в Куявсько-Поморському воєводстві
 Рибакі — частина міста Нешава в Александровському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Рибакі — частина міста Хелмно в Хелмінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Рибакі — частина міста Нове в Свецькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Рибакі — частина міста Добжинь-над-Віслою в Ліпновському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Рибакі — частина міста Вишогруд у Плоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Рибакі — частина міста Ломжа в Підляському воєводстві
 Рибакі — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Рибакі — частина міста Гольчево в Каменському повіті Західнопоморського воєводства
 Рибакі — частина села Каменьчик у гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Рибакі — частина села Рителе-Олехни в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Рибакі — частина села Радоліна в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства
 Рибакі — колонія в гміні Бродниця Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рибакі — осада в гміні Малдити Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки